Infant Gonzalo Španělský (Gonzalo Manuel Maria Bernardo Narciso Alfonso Mauricio de Borbón y Battenberg; 24. října 1914 – 13. srpna 1934) byl čtvrtým přeživším synem a nejmladším dítětem španělského krále Alfonse XIII. a jeho manželky princezny Viktorie Evženie z Battenbergu. Byl nejmladším vnukem princezny Beatrix Sasko-Koburské.

Život 
Gonzalo se narodil v Madridu. Byl pokřtěn jménem Gonzalo Manuel María Bernardo Narciso Alfonso Mauricio. Své poslední jméno obdržel na počest svého strýce, prince Mořice z Battenbergu, který byl zabit v první světové válce krátce před Gonzalovým křtem. Infant byl vzděláván soukromě. Protože trpěl hemofilií (což ve Španělsku za jeho života nebyla příliš známá nemoc), měl špatné zdraví, ačkoli byl aktivním sportovcem. V ženijním sboru španělské armády zastával hodnost svobodníka. V roce 1927 byl jmenován 1166. rytířem španělské větve Řádu zlatého rouna.

V květnu 1924 devítiletý Gonzalo otevřel Estadio Chamartín, nový fotbalový stadion Realu Madrid, kopnul do míče cti a zakřičel „¡Hala Madrid!.“

Dne 14. dubna 1931 doprovázel Gonzalo svou matku do exilu. Studoval na Katolické univerzitě v Lovani, místo na Madridské univerzitě, jak bylo původně plánováno.

V srpnu 1934 trávil Gonzalo letní prázdniny se svou rodinou ve vile hraběte Ladislause de Hoyos v Pörtschach am Wörthersee v Rakousku. Večer 11. srpna jeli Gonzalo a jeho sestra infantka Beatrix z Klagenfurtu do Pörtschachu. Poblíž Krumpendorfu byla Beatrix, která řídila, nucena uhnout z cesty, aby se vyhnula cyklistovi (vysloužilému žokeji Baronu Neimansovi). Auto narazilo do zdi. Gonzalo ani Beatrix nevypadali vážně zraněni, a tak se vrátili do své vily. O několik hodin později se ukázalo, že Gonzalo prodělal těžké krvácení do břicha. Protože měl slabé srdce, byla operace vyloučena. Zemřel o dva dny později. Bylo to druhé dítě krále a královny, které zemřelo.

Gonzalo byl pohřben na hřbitově v Pörtschachu. Později bylo jeho tělo přemístěno do Pantheonu princů v El Escorial.

Předkové

Heraldika

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 

Narození v roce 1914
Úmrtí v roce 1933
Španělští princové
Bourbon-Anjou
Rytíři španělského Řádu zlatého rouna
Muži